Првенство Србије у сезони 2013/14. је осмо такмичење организовано под овим именом од стране Ватерполо савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен одбојкашких такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва Б лига Србије. После сезоне 2012/13. лига је смањена са 9 на 8 клубова, тако да су из ње испали Београд и Сингидунум, а из нижег ранга је ушао само Наис.

Клубови у сезони 2013/14.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Бараж за опстанак

Разигравање за титулу

Полуфинале

Надигравање за треће место

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт

Прва А лига Србије у ватерполу
Ватерполо у 2013.
Ватерполо у 2014.